Parlamentsvalget i Mexico 2015 blev afholdt i Mexico den 7. juni 2015. Vælgerne skulle stemme om 500 repræsentanter (300 i deres respektive valgkredse, 200 ved forholdstalsvalg) til sidde i deputeretkammeret for den 63. nationalsamling.

Valgresultat 

Notater:

a. af de 160 vundne pladser af PRI–PVEM alliancen, 131 gik til PRI og 29 til PVEM

b. af de 29 vundne pladser af PRD–PT alliancen, 23 gik til PRD og 6 til PT

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Federal Electoral Institute  (spansk)

Mexico 2015
Mexico 2015